Kerl (,  ‚Mann‘, ‚Ehemann‘, ‚Geliebter‘) bezeichnet
 historisch für Freie
 abwertend für Schurke oder Pöbel, siehe Bursche #Bedeutungswandel zum Pejorativ
 neutral, aber auch auf- oder abwertend, eine junge, meist männliche, Person, siehe Junge#Bezeichnungen und Etymologie
 Lange Kerls, volkstümlich für Soldaten des Altpreußisches Infanterieregiment No. 6 von 1675/3

Kerl ist der Familienname folgender Personen:
 Bettina Kerl (* 1979), deutsche Schauspielerin
 Bruno Kerl (1824–1905), deutscher Hochschullehrer für Berg- und Hüttenkunde, Professor der Metallhüttenkunde und der chemischen Technologie
 Felix Kerl (1802–1876), böhmischer Fabrikant, Großhändler, Gesellschafter und Unternehmer
 Felix Kerl (Lyriker) (1923–2016), österreichischer Mundartdichter
 Franz Anton Kerl (1770–1849), böhmischer Handelsmann und Löffelfabrikant
 Friedrich Kerl (1853–1920), deutscher Maler, Dichter, Musiker und Musikkritiker
 Gustav Otto Kerl (1882–1962), deutscher Geodät
 Helmut Kerl (* 1940), österreichischer Dermatologe
 Johann Kaspar von Kerl (1627–1693), deutscher Komponist und Hofkapellmeister Kaiser Leopolds I., siehe Johann Caspar von Kerll
 Jürgen Austin-Kerl (* 1970), deutscher Langstreckenläufer
 Silke Kerl (* 1970), deutsche Beachvolleyballspielerin
 Torsten Kerl (* 1967), deutscher Opern- und Konzertsänger
 Wilhelm Kerl (1880–1945), österreichischer Dermatologe und Hochschullehrer

Siehe auch:

 Kerrl (Begriffsklärung)
 Kerll (Begriffsklärung)
 Keerl
 Kehrl (Begriffsklärung)
 Kerle (Begriffsklärung)